Ciemne Smreczyny (Dolina Koprowa) – część Doliny Koprowej w Tatrach
 Ciemne Smreczyny (Kopy Sołtysie) – las u podnóża Kop Sołtysich w Tatrach